Андлау

 Андлау () — город на северо-востоке Франции в регионе Эльзас.
 Андлау () — река в Европе.
 Андлау — немецкий дворянский род положивший начало роду Андлав—Бирсэк.
 Андлау — родовой замок баронов Андлау.